Ektowa ist der Familienname folgender Personen:

 Irina Ektowa (* 1987), kasachische Dreispringerin
 Jekaterina Ektowa (* 1992), kasachische Dreispringerin